

Muzyka 
 „Mniej” – singel polskiej piosenkarki Luny
 „Mniej” – singel polskiego zespołu Xxanaxx

Zobacz też 

 Mniej niż zero (ujednoznacznienie)
 „Coraz mniej” – singel polskich wokalistów Patrycji i Grzegorza Markowskich
 „Chcę mniej” – singel polskiego rapera Palucha